De Ridder ou Deridder est un patronyme néerlandais ou flamand qui correspond au français Lechevalier.

 Alexandra Simons-de Ridder (née en 1963), cavalière de dressage allemande
 Allard de Ridder (1887-1966), violoniste, compositeur et chef d'orchestre canadien d'origine néerlandaise.
 André de Ridder (1868-1921), archéologue et historien de l'art français, conservateur du musée du Louvre.
 Annick De Ridder (née en 1979), femme politique et avocate belge flamande,
 Chantal de Ridder (née en 1989), joueuse de football néerlandaise,
 Daniël de Ridder (né en 1984), footballeur néerlandais,
 Gustave Nicolas Joseph De Ridder (1795-1862), ingénieur et entrepreneur belge.
 Leendert de Ridder (né en 1990), acteur et présentateur néerlandais.
 Minneke De Ridder (née en 1980), femme politique nationaliste flamande,
 Paul De Ridder (né en 1948), homme politique belge flamand
 Peter De Ridder (né en 1970), homme politique belge,
 Steve De Ridder (né en 1987), footballeur belge.
 Vital De Ridder, (1841-1918), homme politique belge flamand

 Micha Derrider (née en 1967), plasticienne belge wallonne.

Toponyme
 DeRidder est une ville des paroisses de Beauregard et Vernon, en Louisiane, aux États-Unis.

Autres
 (9589) Deridder est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 De Ridder, série télévisée néerlandaise diffusée entre 2013 et 2016